Erlendsson är ett efternamn som burits av bland andra

 Magnus Erlendsson (ca 1080–1115), helgonförklarad jarl av Orkneyöarna 
 Øystein Erlendsson (1120–1188), biskop i norska Nidaros stift
 Haukr Erlendsson (död 1334), isländsk lärd och norsk riddare
 Gisbrikt Erlendsson, biskop i norska Bjørgvins stift 1349–1369

Se även 
 Erlandsson
 Erlandsen